Marginaspis är ett släkte av insekter. Marginaspis ingår i familjen pansarsköldlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarsköldlöss
Marginaspis